Корроди (нем. Corrodi) — фамилия

 Корроди, Вильгельм Август (1826—1885) — швейцарский писатель.
 Корроди, Саломон (1810—1892) — швейцарский художник.